Keeser ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Keeser (1892–1956), deutscher Pharmakologe
 Sofie Keeser (1924–1999), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Keser
 Käser